Der UEFA-Pokal 2004/05 war die 34. Auflage des Wettbewerbs, an dem 96 Klubs aus 51 Landesverbänden teilnahmen. Mit ZSKA Moskau gewann erstmals in der Geschichte des Europapokals eine russische Vereinsmannschaft einen Titel. Das Finale wurde in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon im Estádio José Alvalade XXI, dem Heimstadion des unterlegenen Finalisten Sporting Lissabon, ausgetragen.

Modus 
Zur Teilnahme berechtigt waren alle Vereine, die zu Ende der vergangenen Saison einen der durch die UEFA-Fünfjahreswertung geregelten UEFA-Cup-Plätze belegt hatten. Wie im Vorjahr qualifizierten sich auch wieder drei Klubs über den UEFA Intertoto Cup für die 1. Runde. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der Auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung. Wurde in dieser nach zweimal 15 Minuten keine Entscheidung erreicht, folgte ein Elfmeterschießen, bis der Sieger ermittelt war. In dieser Saison wurde erstmals eine Gruppenphase eingeschoben, in der je fünf Mannschaften in acht Gruppen je drei Teilnehmer für das Sechzehntelfinale ermittelten, an dem dann auch die acht Gruppendritten der Champions-League-Gruppenphase teilnahmen.

Qualifikation

1. Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 15. Juli, die Rückspiele am 29. Juli 2004 statt.

|}

2. Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 12. August, die Rückspiele am 26. August 2004 statt.

|}

1. Runde 
Der FC Schalke 04, der FC Villarreal und der OSC Lille qualifizierten sich über den UEFA Intertoto Cup 2004 für die 1. Runde.

Die Hinspiele fanden am 16. September, die Rückspiele am 30. September 2004 statt.

|}

Gruppenphase 
Bei Punktegleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften wurde nach folgenden Kriterien entschieden:
 bessere Tordifferenz
 höhere Anzahl erzielter Tore
 höhere Anzahl erzielter Auswärtstore
 höherer UEFA-Koeffizient zu Beginn des Wettbewerbs

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

K.-o.-Phase

Sechzehntelfinale 
Olympiakos Piräus, Ajax Amsterdam, Schachtar Donezk, Fenerbahçe Istanbul, Dynamo Kiew, FC Valencia, ZSKA Moskau und Panathinaikos Athen qualifizierten sich als Gruppendritte der Gruppenphase der UEFA Champions League 2004/05 für das Sechzehntelfinale.

Die Hinspiele fanden am 16./17. Februar, die Rückspiele am 24. Februar 2005 statt.

|}

Achtelfinale 
Die Hinspiele fanden am 10. März, die Rückspiele am 17. März 2005 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Hinspiele fanden am 7. April, die Rückspiele am 14. April 2005 statt.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 28. April, die Rückspiele am 5. Mai 2005 statt.

|}

Finale

Beste Torschützen 
ohne Qualifikation

Eingesetzte Spieler ZSKA Moskau

Siehe auch 
 UEFA Champions League 2004/05
 UEFA Intertoto Cup 2004

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Site der UEFA zur Saison 2004/05
 Spieldetails zur Saison 2004/05 bei fussballdaten.de

UEFA Europa League
Fußballsaison 2004/05